Sredozemske igre 1955, uradno imenovane II. Sredozemske igre so se odvijale med 16. in 25. julijem 1955 v Barceloni, Španija. Na igrah je sodelovalo 900 športnikov (samo moški).

Medalje

Zunanje povezave
Mednarodni komite 
Rezultati

Sredozemske igre 1955
1955 v športu
Šport v Barceloni